Себринг:

Топоним 
 Себринг — город в округе Хайлендс, штат Флорида, США.
 Себринг — региональный общественный аэропорт в городе Себринг, Флорида.
 Себринг — деревня в округе Махонинг, штат Огайо, США.
 Себринг — трасса, проложенная в городе Себринг, Флорида.
 Себринг — естественное пресноводное озеро, расположенное к северу от города Себринг в округе Хайлендс, штат Флорида.

Автомобили и гонки 
 «12 часов Себринга» — ежегодная гонка на выносливость, проводимая на трассе Sebring International Raceway.
 Maserati Sebring — автомобиль, производимый компанией Maserati в 1962—1968 годах.
 Chrysler Sebring — среднеразмерный автомобиль, выпускавшийся подразделением компании Chrysler в 1995—2010 годах.

Другое 
 Джей Себринг () (1933—1969) — американский стилист и основатель парикмахерской корпорации Sebring International.
 Сербинг () — австралийская породистая лошадь, выигравшая пять из шести гонок.